Valle de lágrimas es una expresión utilizada en textos cristianos.

También puede referirse a:
 Valle de lágrimas (1980), álbum del cantautor español Javier Krahe;
 Valle de lágrimas, anteriormente publicada como Casos de Alarma, revista mexicana de fotonovelas de crímenes.